Graba steht für 

 Graba, einen Ortsteil von Saalfeld/Saale in Thüringen

Graba ist der Familienname folgender Personen: 
 Carl Julian von Graba (1799–1874), dänischer Färöer-Forscher
 Hermann von Graba (1833–1908), deutscher Beamter
 Johann Andreas Graba (1625–1669), deutscher Mediziner
 Robert von Graba (1838–1910), preußischer Generalmajor
 Willy Graba (1894–1973), norddeutscher Maler